Józef Maślanka (1883–1968) – polityk ruchu ludowego, poseł do Krajowej Rady Narodowej oraz na Sejm Ustawodawczy
 Józef Maślanka (1909–1941) ps. Rotecki – zastępca komendanta Obwodu Zamojskiego ZWZ, porucznik 9. Pułku Piechoty Legionów, ofiara KL Auschwitz
 Józef Maślanka (1937–2019) – muzyk i tancerz ludowy, folklorysta, budowniczy instrumentów tradycyjnych